Nordwest-Universität ist mehrdeutig. Es bezeichnet in der Reihenfolge ihrer Gründungen:

 Northwestern University, gegr. 1851 Privatuniversität im Staat Illinois in den USA, mit einem Campus in Evanston sowie einem in Chicago
 Universität Nordwestchinas (Xibei Daxue 西北大学), gegr. 1902, in Xi'an, Shaanxi, Volksrepublik China
 Northwest University (Washington), gegr. 1934, in Kirkland (Washington), Vereinigte Staaten
 Nordwest-Universität (Südafrika), gegr. 2004 in Südafrika